Мелница може да се отнася за:

 Мелница, приспособление, механизъм или машина за смилане, стриване на материя;
 Мелница, село в община Елхово, България;
 Мелница, село в Община Чашка, Република Македония;
 Мелница, бивше село в Мариово, на територията на Община Прилеп, Република Македония;
 „Мелница“, руска музикална фолк-рок група;
 „Мелница“, руско студио за анимационно кино, създадена 1999 г.